Чемпионат Эстонии по футболу 1933 — 13-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом в девятый раз стал «Спорт».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1933
Футбол в Европе в 1933 году
1933 год в Эстонии